— город в Японии, расположенный в префектуре Хиого.

География 
Город Асаго расположен в центральной части острова Хонсю, в префектуре Хиого, севернее Киото и южнее города Тоёока. Через город протекает река Итикава.

История 
Город Асаго был административно образован 1 апреля 2005 года из посёлков Икуно, Вадаяма, Санто и Асаго.

Породнённые города 
Асаго породнён с тремя городами:
  Ньюберг, США;
  Перт, Канада
  Барбизон, Франция.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Города префектуры Хиого